Gwizd (dźwięk)
 Gwizd – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Ustronie Morskie
 Śpiew niektórych ptaków
 zobacz: gwizdodzierzby, kos
 ryj dzika
 Gwizd (powieść)